Trnovo je lahko:

Naselje v Sloveniji:
Trnovo, Laško
Trnovo, Nova Gorica
Trnovo ob Soči

Del večjega naselja v Sloveniji:
(Četrtna skupnost) Trnovo, del Ljubljane
Trnovo, Ilirska Bistrica, del Ilirske Bistrice

Kot pridevnik se nahaja še v slovenskih geografskih imenih:
Trnovski gozd
Trnovska planota
Trnovska vas
Trnovski vrh

Naselje v tujini:
 Trnovo, Generalski Stol (Hrvaška)
 Trnovo, Sarajevo (Bosna in Hercegovina)
 Trnovo, Bar (Črna gora)
Veliko Trnovo, mesto v Bolgariji 
Veliko Trnovo, okraj v Bolgariji